Иттенбах () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Иттенбах, Олаф (род. 1967) — немецкий режиссёр, актёр, художник по спецэффектам, работающий в жанре фильмов ужасов.
 Иттенбах, Франц (1813—1879) — немецкий исторический живописец.